Лаптевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Лаптевская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии
 Лаптевская волость (Ржевский уезд) — в составе Тверской губернии
 Лаптевская волость (Змеиногорский уезд) — в составе Томской губернии
 Лаптевская волость (Тульский уезд) — в составе Тульской губернии